Condado de Worth es el nombre de 3 condados en los Estados Unidos;

Condado de Worth (Georgia)
Condado de Worth (Iowa)
Condado de Worth (Misuri)